Genezareth-Kirche oder Genezarethkirche ist der Name folgender Kirchen:

 Genezareth-Kirche (Aachen)
 Genezarethkirche (Berlin-Neukölln)
 Genezareth-Kirche (Erkner)
 Genezarethkirche (Leipzig-Paunsdorf)
 Genezarethkirche (Unterschleißheim)

Liste (Kirchengebäude nach Name)